Dobrotești se poate referi la:

 Dobrotești, Dolj, Oltenia
 Dobrotești, Teleorman, Oltenia

Altele 
 Dobrot
 Dobrota
 Dobrotu
 Dobroteasa
 Dobrotinet
 Dobroț
 Dobrotici al Dobrogei, conducător al Țării Cărvunei între anii 1347 și 1386
 Dobrotino, sat în Bulgaria
 Dobrova-Polhov Gradec, comună din Slovenia
 Dobrovnik, comună din Slovenia
 Dobroyd Point, suburbie în Sydney, Australia

Vezi și 

 Dobre (dezambiguizare)
 Dobra (dezambiguizare)
 Dobrin (dezambiguizare)
 Dobrușa (dezambiguizare)
 Dobrogea (dezambiguizare)
 Dobrovăț (dezambiguizare)

 Dobrzyń (dezambiguizare)

Toponime românești